Dragone – nel XV secolo, un archibugiere a cavallo; più tardi questo vocabolo si utilizzò per designare un soldato di una specialità della cavalleria
Dragone – accrescitivo di Drago
Dragone – costellazione
Dragone – 'ndrina del crotonese
Dragone foglia – pesce d'acqua salata

Geografia 
 Dragone – torrente che divide la rupe di Ravello e Scala in Costiera Amalfitana (Campania)
 Dragone – torrente in provincia di Modena (Emilia-Romagna)
 Dragone – piccolo vulcano di fango attivo nella Val Sillaro, in provincia di Bologna (Emilia-Romagna)

Personaggi immaginari 
Sirio il Dragone – personaggio del manga e anime I Cavalieri dello zodiaco
Dragone Nero – altro personaggio dei Cavalieri dello zodiaco

Persone 
Carlo Dragone – presbitero, scrittore e critico letterario italiano
Franco Dragone – regista e direttore teatrale italiano naturalizzato belga
Giuseppe Cavo Dragone – ammiraglio italiano

Sport
Dragone – ex classe olimpica della Vela

Pagine correlate 
Dracone (disambigua)
Drago (disambigua)
Monte Dragone